Muziek
 Trouble Maker (duo), een Zuid-Koreaans muziekduo
 Troublemaker (Olly Murs), een nummer van Olly Murs
 Trouble Maker (Rancid), een album van Rancid
 Trouble Maker (Weezer), album van de band Weezer
Film
 Troublemaker (1988) van Andy Bausch met Thierry van Werveke en Ender Frings
 La bi xiao xiao sheng (1995, Engelse titel Trouble Maker) van Yen-Ping Chu met Shao-Wen Hao
 Troublemaker (2011) van Geeta Malik met Pranidhi Varshney en Peter Pasco